Австрійський письменник Юліан Шуттінг (народився у 1937 році у австрійському містечку Амштеттен під іменем Ютта.

Життя 
Закінчив освіту у Віденському графічному училищі. Після отримання повної середньої освіти вивчав історію та германістику у Віденському Університеті. Отримав науковий ступінь, захистивши свою випускну роботу на правову-історичну тему, та викладав з 1965 року в Вищому Технічному Університеті. У ранніх 70-х були опубліковані перші прозові та поетичні твори, з 1973 року Шуттінг є членом Союзу письменників Грацу.

Роботи Юліана Шуттінга включають прозові та ліричні твори, мовно-філософські статті. Після свого трансгендерного переходу у 1989 році письменник змусив свого видавця заявити, що він домагається "узгодження зі своїм внутрішнім відчуттям себе" протягом цього кроку. Відтоді він живе під офіційним ім’ям Юліан Шуттінг як вільний письменник у Відні.

Відзнаки 

 1971 Österreichischer Förderungspreis für Literatur in der Sparte „Lyrik“
 1973 Förderungspreis des Landes Niederösterreich
 1974 Förderungspreis der Stadt Wien
 1974 Kulturpreis der Stadt Amstetten
 1981 Österreichischer Würdigungspreis für Literatur
 1984 Anton-Wildgans-Preis
 1988 Preis der Stadt Wien für Literatur
 1989 Georg-Trakl-Preis für Lyrik
 1997 Ehrenzeichen in Gold für Verdienste um das Land Wien
 2013 Buchpreis der Salzburger Wirtschaft; Verleihung am 7. November 2013
 2015 Gert-Jonke-Preis

Роботи 

 Baum in O., Wien 1973
 In der Sprache der Inseln, Salzburg 1973
 Tauchübungen, Salzburg 1974
 Parkmord, Salzburg 1975
 Lichtungen, Salzburg 1976
 Sistiana, Residenz Verlag, Salzburg 1976; bei dtv, neue Reihe, München 1980, ISBN 3-423-06304-1.
 Steckenpferde, Wien 1977
 Am Morgen vor der Reise, Salzburg 1978
 Salzburg retour, Graz u. a. 1978
 Tür + Tor, St. Pölten 1979 (zusammen mit Johann Kräftner)
 Der Vater, Salzburg 1980
 Der Wasserbüffel, Salzburg u. a. 1981
 Liebesgedichte, Salzburg u. a. 1982
 Liebesroman, Salzburg u. a. 1983
 Das Herz eines Löwen, Salzburg u. a. 1985
 Hundegeschichte, Salzburg u. a. 1986
 Traumreden, Salzburg u. a. 1987
 Findhunde, Stuttgart 1988
 Reisefieber, Salzburg u. a. 1988
 Aufhellungen, Salzburg u. a. 1990
 Flugblätter, Salzburg 1990
 Zuhörerbehelligungen, Graz u. a. 1990
 Väter, Graz u. a. 1991 (zusammen mit Wolfgang Siegmund)
 Wasserfarben, Salzburg u. a. 1991
 Aufnachtung, Wien 1992
 Leserbelästigungen, Graz u. a. 1993
 Der Winter im Anzug, Graz u. a. 1993
 Gralslicht, Salzburg u. a. 1994
 Katzentage, Salzburg u. a. 1995
 Das Eisherz sprengen, Salzburg u. a. 1996
 Der Tod meiner Mutter, Salzburg u. a. 1997
 Aufstörung, Hamburg 1998
 Jahrhundertnarben, Salzburg u. a. 1999
 Rohübersetzung, Graz u. a. 1999
 Dem Erinnern entrissen, Salzburg u. a. 2001
 An den Dachstein, Edition Thurnhof Horn 2002, ISBN 3-900-678-59-6, mit Farboffsetlithographie (FOL) von Helmut Swoboda
 Gezählte Tage, Salzburg u. a. 2002
 Julian Schutting, St. Pölten 2002
 Was schön ist, Graz u. a. 2002
 Metamorphosen auf Widerruf, Salzburg u. a. 2003
 Nachtseitiges, Salzburg 2004
 Zu jeder Tageszeit, Salzburg 2007, ISBN 978-3902497192
 An den Mond (Gedichte), St. Pölten 2008
 Auf der Wanderschaft, Salzburg 2009
 Theatralisches, Salzburg 2012, ISBN 978-3701311910
 Blickrichtungen, Residenz-Verlag, St. Pölten et al. 2013, ISBN 978-3-7017-1616-6
 Betrachtungen: Texte und Photographien, Literaturedition Niederösterreich, St. Pölten 2017, ISBN 978-3-902717-41-2

Примітки

Посилання 
Юліан Шуттінг  - учасник літературного Фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ

Австрійські письменники